Флаг сельского поселения Заха́ровское — официальный символ сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 3 июня 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6480.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Захаровское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением посередине фигур герба поселения изображённых синим, жёлтым, зелёным и малиновым цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле — лазоревый свиток, развёрнутый посередине в столб с загнутыми вглубь щита концами и обременённый стоящим на зелёной оконечности золотым слоном под таковой же попоной, несущим на спине закрытую корону того же металла; вверху из-за свитка возникает лазоревый с золотым клювом и глазами и языком орёл, а по сторонам выходят косвенно вверх пурпурные знамёна с золотыми наконечниками на древках и кистями на шнурах».

Обоснование символики 

Сельское поселение Захаровское, расположенное рядом с Москвой включает в себя целый ряд деревень и сёл связанных со многими известными фамилиями Российского государства. Свои земли здесь имели Голицыны, Шереметевы, Головины. Однако история деревни Захарово стоит на особом месте: в 1804—1805 годах имение покупает Мария Алексеевна Ганнибал, бабушка известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. До поступления в Царскосельский лицей юный Пушкин в течение шести лет каждое лето приезжал в имение своей бабушки и позднее не раз вспоминал эти места:

Именно здесь по-настоящему произошло знакомство Пушкина с русским языком. До своего приезда в Захарово будущий поэт почти не владел русской речью, родным для него тогда был французский язык.

Воспроизведение на флаге сельского поселения элементов гербов семьи поэта: стоящего на земле золотого слона с короной и знамён — из герба Ганнибалов, синего возникающего (вырастающего) орла — из герба Пушкиных и свитка — аллегории творчества и поэтического вдохновения, подчёркивает особую важность этих мест в развитии Александра Сергеевича, в становлении его как поэта Русской земли.

Жёлтый цвет (золото) — символ интеллекта, богатства, уважения, света и солнечного тепла.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Сочетание на флаге жёлтого и белого цвета образно показывает муниципальное образование как популярное в Московской области место благоприятное для дачного и оздоровительного отдыха.

Малиновый цвет (пурпур) — символ древности происхождения, славы и известности, достоинства,

Синий цвет (лазурь) — символ чести и благородства, возвышенных устремлений, творческого полёта.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Примечания 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением корон
Слон в геральдике